Fædrelandet henviser til flere artikler:
 Fædrelandet (1834-82) – en dansk nationalliberal avis som udkom 1834-1882.
 Fædrelandet (1906-19) - et dansk nationalkonservativt tidsskrift.
 Fædrelandet (1939-1945) – en dansk nazistisk avis.
 Fædrelandet (1952-1972) - en dansk nazistisk avis.
 Fædrelandet (roman) – org. titel Fatherland fra 1992 af Robert Harris.

 Fædrelandet kan også henvise til det ukrainske parti Fædrelandsforbundet

Se også 
 Fædreland